Уи́р () — английская фамилия и топоним.

Известные носители 
 Уир, Артур — американский теннисист.
 Уир, Джеймс (род. 1995) — английский футболист, полузащитник клуба «Манчестер Юнайтед».
 Уир, Джерри (1851—1887) — шотландский футболист.
 Уир, Джозеф — американский теннисист.
 Вейр, Джонни (правильно — Уир) — американский фигурист.
 Уир, Джулиан Олден — американский художник.
 Уир, Джудит — британский композитор.
 Уир, Нэнси — австралийская пианистка и музыкальный педагог.
 Уир, Питер — австралийский кинорежиссёр.
 Уир, Роберт Стэнли — канадский учитель и юрист, автор английского текста гимна Канады.
 Уир, Уоррен — ямайский спринтер, бронзовый призёр Олимпийских игр 2012.
 Уир, Энди — американский писатель.

Топоним 
 Уир () — река в Северо-Восточной Англии.

Аббревиатуры 
 УИР (Управление инженерных работ) — формирование, в вооружённых силах советского и федерального периодов России
 УИР (Учебно-исследовательская работа) — учебно-исследовательская работа.

См. также

Примечания